Manecke ist der Familienname u. a. folgender Personen:

 Peter Manecke (1678–1754), Bürgermeister in Boizenburg von September 1741 bis April 1754, dessen Sohn:
 Peter Manecke (1725–1799), Geheimer Kammerrat und Kammerdirektor in Schwerin, dessen Sohn:
 Hans Carl Peter Manecke (1798–1871), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter

 Philipp Manecke (Philippus Maneke; Philipp Mahnke; Sincerus Warmund; 1638–1707), deutscher Theologe, Stadtsyndikus und Chronist, dessen Urenkel:
 Urban Friedrich Christoph Manecke (1746–1827), deutscher Auditor, Amtsschreiber und Zollbeamter, Historiker, Kunstsammler und Genealoge

 Georg Manecke (1916–1990), deutscher Chemiker
 Wolfgang Manecke (1938–2017), deutscher Journalist, Organologe und Sachbuchautor
 Ingra Manecke (* 1956), deutsche Leichtathletin